Ver or VER puede referirse a: 
 El sentido de la visión.
 Reflejo vestíbulo emocional, por su sigla en inglés Vestibulo emotional reflex.
 VER, el código IATA del Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara.
 Reducción voluntaria de emisiones, por su sigla en inglés Voluntary emission reduction.
 Volk's Electric Railway, compañía ferroviaria.
 VerPublishing, una subsidiaria de VDM Publishing dedicada a la impresión de contenido de Wikipedia.
 Ver (España), parroquia del municipio de Bóveda, en Galicia, España.
 Lugares en Francia:
Ver (Mancha), en el departamento de Mancha.
Ver-lès-Chartres, en el departamento de Eure-et-Loir. 
Ver-sur-Launette, en el departamento de Oise.
Ver-sur-Mer, en el departamento de Calvados.
 Río Ver, en Hertfordshire, Reino Unido.
 Ver (Bélgica), un pueblo en la municipalidad de Houyet, Bélgica.